Název Patriot může znamenat:

 vlastenec
 Patriot (americká revoluce) – příznivci nezávislosti během Americké revoluce
 MIM-104 Patriot, Patriot Advanced Capability 1 až 3 (PAC-1 až PAC-3) – součást protiraketové obrany
 automobil Jeep Patriot
 Patriot (film, 2000), film z roku 2000
 Patriot (film, 1998), film z roku 1998
 Patriot (film, 1928), film z roku 1928
 Patriot (album) –  hudební album slovenské skupiny Tublatanka
 USA PATRIOT Act (of 2001)
 Patriot Memory – výrobce pamětí a počítačového příslušenství se sídlem v Silicon Valley